Plusieurs partis politiques s'appellent Parti démocrate ou Parti démocratique suivant la traduction qui en est faite en français.

Partis démocrates par pays 
 Albanie : Parti démocrate d'Albanie ;
 Barbade : Parti travailliste démocrate ;
 Bulgarie : Parti démocrate ;
 Canada : Nouveau Parti démocratique ;
 Chine : Parti démocrate chinois ;
 Chypre : Parti démocrate ;
 Chypre du Nord : Parti démocrate ;
 Corée du Sud :
 historiquement, plusieurs  ;
 Espagne : Parti démocratique (scission en 1849 du parti progressiste) et Parti démocrate (Parti démocrate possibiliste) ;
 Catalogne : Parti démocrate européen catalan ;
 États-Unis : Parti démocrate ;
 France :
 Mouvement démocrate ;
 Parti démocrate français ;
 Groenland : Parti démocrate ;
 Îles Cook : Parti démocrate ;
 Îles Salomon : Parti démocrate
 Indonésie : Parti démocrate ;
 Italie : Parti démocrate ;
 Tyrol du Sud : Parti démocrate du Tyrol du Sud ;
 Japon : Parti démocrate du Japon ;
 Kenya : Mouvement démocrate orange ;
 Macédoine du Nord : Parti démocratique des Albanais ;
 Moldavie : Parti démocrate de Moldavie ;
 Mongolie : Parti démocrate ;
 Nauru : Parti démocrate ;
 Népal : Parti démocrate du Terai-Madhesh ;
 Ouganda : Parti démocrate ;
 Pologne : Parti démocrate (Demokraci.pl) ;
 Portugal :
 Parti démocrate de l'Atlantique (Açores et Madère) ;
 Parti démocrate républicain (fondé en 2015) ;
 Roumanie : Parti démocrate ;
 Serbie :
 Parti démocrate ;
 Parti démocrate de Serbie ;
 Parti démocrate magyar de Voïvodine ;
 Slovénie : Parti démocrate des retraités slovènes ;
 Thaïlande : Parti démocrate ;
 Timor oriental : Parti démocrate ;
 Tonga : Parti démocrate des îles des Amis ;
 Turquie : Parti démocrate ;
 Union européenne : Parti démocrate européen ;
 Yougoslavie : Parti démocrate.

Partis démocratiques par pays 

 Afrique du Sud : Parti démocratique ;
 Azerbaïdjan : Parti démocratique azerbaïdjani ;
 Belize : Parti démocratique uni (Belize) ;
 Bosnie-Herzégovine :
 Parti démocratique serbe ;
 Parti démocratique national (Bosnie-Herzégovine) ;
 Botswana : Parti démocratique du Botswana ;
 Brésil : Parti démocratique travailliste ;
 Corée du Sud :
 Parti démocratique du travail de Corée ;
 Côte d'Ivoire : Parti démocratique de Côte d'Ivoire ;
 Croate : Parti démocratique indépendant serbe ;
 Espagne : Parti républicain démocratique fédéral ;
 Éthiopie :
 Parti démocratique du peuple somalien ;
 Parti démocratique national Afar ;
 Gabon : Parti démocratique gabonais ;
 Gambie : Parti démocratique unifié ;
 Guinée équatoriale : Parti démocratique de Guinée équatoriale ;
 Indonésie : Parti démocratique indonésien de lutte ;
 Iran : Parti démocratique du Kurdistan d'Iran ;
 Irlande du Nord : Parti unioniste démocrate ;
 Kosovo : Parti démocratique du Kosovo ;
 Kurdistan :
 Parti démocratique du Kurdistan ;
 Parti démocratique des peuples ;
 Liban : Parti démocratique libanais ;
 Luxembourg : Parti démocratique ;
 Macédoine : Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Parti démocratique pour l'unité nationale macédonienne ;
 Maroc :
 Parti démocratique amazigh marocain ;
 Parti démocratique de l'indépendance ;
 Monténégro : Parti démocratique socialiste du Monténégro ;
 Pays-Bas : Parti démocratique bonairien ;
 Pologne : Parti démocratique (, SD) ;
 Pologne : Parti démocrate - demokraci.pl (, PD) ;
 Russie : Parti démocratique de Russie ;
 Sénégal :
 Parti démocratique sénégalais ;
 Parti démocratique sénégalais/Rénovation ;
 Serbie :
 Parti démocratique bosniaque du Sandžak ;
 Parti démocratique du Sandžak ;
 Parti démocratique valaque de Serbie ;
 Slovénie : Parti démocratique slovène ;
 Suisse :
 Parti bourgeois-démocratique ;
 Parti démocrate-chrétien ;
 Parti radical-démocratique ;
 République tchèque :
 Parti démocratique civique ;
 Parti démocratique morave ;
 Tibet : Parti démocratique national du Tibet ;
 Tonga : Parti démocratique populaire ;
 Ukraine : Parti démocratique national.

Anciens partis 
 Afrique du Sud : Parti démocratique ;
 Allemagne : Parti démocrate allemand ;
 Cambodge : Parti démocrate ;
 Corée du Sud : Parti démocratique sud-coréen ;
 Espagne : Parti démocrate populaire ;
 États-Unis : Parti républicain-démocrate ;
 France :
 Parti démocrate français ;
 Parti démocratique populaire ;
 Italie : Parti social-démocrate italien ;
 Lituanie : Parti démocratique du travail lituanien ;
 Portugal : Parti démocrate (1910-1926) ;
 Russie : Parti constitutionnel démocratique ;
 Suisse : Parti démocratique suisse ;
 Turquie : Parti démocrate ;
 Ukraine :
 Parti démocratique ukrainien ;
 Parti radical démocratique ukrainien.

Notes et références